«Song About Jane» — дебютний студійний альбом американського поп-рок-гурту Maroon 5. Реліз відбувся 25 червня 2002 року.

Список композицій 
Всі пісні написані Адамом Левіном та Джессі Кармайклом, окрім вказаних.

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Maroon 5 

Альбоми Maroon 5
Дебютні альбоми 2002